Kresser ist der Familienname folgender Personen:

 Bastian Kresser (* 1981), österreichischer Schriftsteller
 Werner Kresser (1919–2008), österreichischer Hydrologe und Hochschullehrer